Sergueï Nikolaïevitch Volkov, né le  à Moscou et mort le  à Kharkiv, est un patineur artistique soviétique. Il est champion du monde en 1975.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique soviétique
Champion du monde de patinage artistique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Naissance en avril 1949
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Décès en août 1990
Décès à Kharkiv
Décès en Union soviétique
Décès à 41 ans
Mort d'un cancer de l'estomac
Décès en RSS d'Ukraine